François Rivière peut désigner :
 François Rivière (1949-), un écrivain français ;
 François Rivière (1964-), une personnalité française des affaires.